Zhen () ist ein chinesischer Name von:

 Zhen, einen der frühjapanischen Fünf Könige von Wa
 Zhen Luo (183–221), Gemahlin des Wei-Kaisers Cao Pi
 Zhen (Fang) († 251), Gemahlin des Wei-Kaisers Cao Fang
 Ci’an (1837–1881), auch Konkubine und Kaiserin Zhen, Gemahlin des Kaisers Xianfeng
 Zhen Weijie (* 2003), chinesischer Skispringer

Zhen () bezeichnet:

 Zhen, eine Gemeindeart in China, siehe Großgemeinde (China)

Siehe auch:

 Shen